ou U-146 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première, la Seconde Guerre mondiale et plus tard :
 L'Unterseeboot 146, de type , sous-marin de la Kaiserliche Marine, juste la quille lancée en 1918 mais inachevé à la fin de la guerre, démoli partiellement en 1919-20.
 Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé un autre sous-marin avec un nom similaire :
 UB-146, un sous-marin de type , juste la quille lancée en 1918 mais inachevé à la fin de la guerre, démoli partiellement en 1919.
 L'Unterseeboot 146, un sous-marin de type II.D, a été lancé en 1940 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à son sabordage le  ; démoli après-guerre.

Références 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940